Суперкубок Росії з футболу 2012 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2012 року між чемпіоном Росії Зенітом та володарем кубка Росії Рубіном.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2012
2012 у Росії